Espressione riferibile a:
Conquista di Tripoli – avvenuta nel 1510 ad opera degli spagnoli
Presa di Tripoli – avvenuta nel 1911 ad opera degli italiani